Saraj (Noord-Macedonië), stad in Noord-Macedonië
 Saraj (Rusland), voormalige hoofdstad van de Gouden Horde in Rusland